Улица Ва́на-По́сти (, Старая почтовая улица) — улица Старого Таллина (Эстония), от улицы Харью до Пярнуского шоссе. Протяжённость улицы — 160 метров.

 История 
Здание почты на улице было построено по проекту архитектора Иоганна Каспара Моора. Историческая застройка в значительной мере была разрушена во время бомбардировок Таллина в годы Великой Отечественной войны (1941—1945).

В 1953—1955 годах на месте разрушенных во время Великой Отечественной войны зданий был построен кинотеатр «Сыпрус» (с эст. «Дружба»'') (главный фасад на площадь Карьявярава).

Застройка 

 Дом 8 — кинотеатр «Сыпрус» (1955, архитекторы Фридрих Вендах, Илмар Лаази, Петер Тарвас, Август Вольберг)
 Дом 11 — строительное управление «Военморпроект» (архитектор Алексей Кузнецов, ныне — отель «My City»)

Достопримечательности 
Памятник трубочисту (угол с улицей Мюйривахе, скульптор Тауно Кангро, открыт 15 мая 2010 года)

Примечания

Ссылки 
 Видеопрогулка по улице
 Kaablipaigaldus paljastas iidse värava asukoha 

Улицы Старого Таллина